Op het US Open 1987 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 3 tot en met 14 september 1987.

Samenvatting 
Titelverdedigers Raffaella Reggi en Sergio Casal bereikten de halve finale. Daar lieten zij evenwel verstek gaan.

Het als eerste geplaatste duo Martina Navrátilová en Emilio Sánchez won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Betsy Nagelsen en Paul Annacone in drie sets, waarbij in zowel de tweede als de derde set een tiebreak moest worden gespeeld. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spanjaard Sánchez een.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Eén Nederlander speelde mee:
 Michiel Schapers en de Amerikaanse Ann Henricksson bereikten de kwartfinale. Daarin moesten zij het afleggen tegen de latere winnaars.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1987